Mollenburg heißen folgende geographischen Objekte:

Mollenburg (Gemeinde Weiten),  Katastralgemeinde von Weiten, Bezirk Melk, Österreich
Molenburk, Ortsteil von Vysočany, Okres Blansko, Tschechien
Bauten:
Burgruine Mollenburg in Niederösterreich